Lolliano Mavorzio, console nel 355
Cecina Mavorzio Basilio Decio, console 486
Vettio Agorio Basilio Mavorzio, console 527